Drachensteigen steht für: 
 ein Spiel oder Sport, siehe Drachen
 ein Gemälde von Carl Spitzweg, siehe Drachensteigen (Gemälde)